The Men's J. P. Morgan Tournament of Champions 2011 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2011, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 21 au . Ramy Ashour remporte son second Tournament of Champions, en battant Nick Matthew en finale.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 
 

Masculin 2011
PSA World Series 2011
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2011